Rathaus Ingolstadt steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Ingolstadt)
 Neues Rathaus (Ingolstadt)